Las siglas PCR pueden hacer referencia a:

Medicina 
 Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés Polymerase Chain Reaction, una técnica usada para hacer investigación científica sobre ADN o comprobar la presencia de un patógeno.
 Proteína C reactiva, un marcador inflamatorio o de degradación tisular.
 Parada cardiorrespiratoria, repentina detención de la respiración y del latido cardíaco en un individuo.
 Fosfocreatina (PCr, del inglés phosphocreatine), una molécula fosforilada con la función de almacenar energía en el músculo esquelético.

Política 
Diversos partidos políticos:
 Partido Cívico Renovador;
 Partido Comunista Revolucionario de la Argentina;
 Partido Comunista Revolucionario del Uruguay;
 Partido Comunista Revolucionario de Perú;
 Partido Comunista Revolucionario de Chile;
 Partido Comunista Rumano.

Otros 
 PCR (redes), del inglés Peak Cell Rate, siglas de la tasa pico de celdas en redes ATM;
 punto de conexión de red;
 Petroquímica Comodoro Rivadavia, una empresa argentina;

Siglas